Община Банско се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на област Благоевград.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината заема част от източната половина на област Благоевград и с площта си от 475,881 km2 заема 6-о място сред 14-те общини на областта, което представлява 7,38% от площта на областта. Граничи с 6 други общини: на север – община Разлог и община Белица; на запад – община Кресна; на югозапад – община Сандански; на юг – община Гоце Делчев; на югоизток – община Гърмен и на изток – община Велинград от област Пазарджик.

Релеф, води 
Релефът на общината е твърде разнообразен. Северната ѝ част заема южната половина на Разложката котловина, югозападната – големи части от Пирин планина, а източната – северозападните части от западнородопския рид Дъбраш. В тези си граници надморската височина варира от 600 m по течението на река Места в землището на село Кремен до пиринския първенец връх Вихрен (2914 m).

В източната част на общината, от север на юг пременава част от течението на река Места със своите притоци: Дисилица (д.), Ретиже (д.) и други. В южната част се намира горната (северна) част на пролома Момина клисура на Места.

Населени места 

Общината се състои от 8 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Административно-териториални промени 
 МЗ № 2820/обн. 14 август 1934 г. – преименува с. Густун на с. Гостун;
 Указ № 57/обн. 5 февруари 1965 г. – признава н.м. Обидимски ханове за с. Места
 Указ № 960/4 януари 1966 г. – осъвременява името на с. Добринища на с. Добринище;
 Реш. МС № 721/обн. 20 октомври 2006 г. – обявява с. Добринище за гр. Добринище

Население

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Политика

Общински съвет 

Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:

Транспорт 
В Разложката котловина преминава последният участък от 9,2 km от трасето на теснолинейната жп линия Септември – Добринище (от km 115,8 до km 125,0).

През общината преминават и части от 3 Републикански пътя с обща дължина от 35,6 km: Републикански път II-19 – 31.8 km, Републикански път III-1901 – 2.3 km, Републикански път III-1903 – 1.5 km.

Топографски карти

Бележки

Външни препратки